Eudoxia ist der Name folgender Personen:

 Aelia Eudoxia (* um 380; † 404), Frau des oströmischen Kaisers Arcadius und die Tochter des Franken Bauto, der unter Gratian Heermeister war
 Eudokia von Heliopolis (auch: Eudoxia; † 107? in Heliopolis in Phönizien), christliche Märtyrin und Heilige
 Licinia Eudoxia (422–nach 462), Tochter der Athenaïs und des oströmischen Kaisers Theodosius II.

Siehe auch:
 Eudokia